El campionat del món d'escacs femení de 1981 fou guanyat per Maia Txiburdanidze, que va defensar amb èxit el seu títol contra l'aspirant Nana Aleksàndria després d'un matx molt disputat, que va acabar en un empat a 8 punts.

Interzonals de 1979 
Com en el cicle previ, aquest cicle pel campionat del món tingué dos torneigs Interzonal, celebrats a Rio de Janeiro el setembre i a Alacant l'octubre de 1979, amb les millors jugadores de cada Zona de la FIDE. Hi participaren un total de 35 jugadores, de les quals les tres primeres de Rio (17 jugadores) i les quatre primeres d'Alacant (18 jugadores) es classificaven pel Torneig de Candidates.

Ioseliani va guanyar convincentment a Rio, 2½ punts per davant de Petronic i Alexandria.

A Alacant, Lematschko i Akhmilovskaya compartiren el primer lloc, per davant de Gurieli i Litinskaya.

{| class=wikitable
|+ Interzonal femení de Rio de Janeiro, 1979
|-
! !! Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  || - || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 14½ || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  || ½ || - || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 12 || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  || 0 || 0 || - || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11 || 
|-
| 4 ||  || 0 || ½ || ½ || - || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 10½ || 74.50
|-
| 5 ||  || ½ || ½ || ½ || ½ || - || ½ || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 73.50
|-
| 6 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || 1 || 9½ || 63.25
|-
| 7 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || 0 || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 9½ || 60.50
|-
| 8 ||  || 0 || ½ || 0 || ½ || ½ || 0 || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 55.50
|-
| 9 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 9 || 54.25
|-
| 10 ||  || 0 || ½ || 1 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || - || 1 || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 8 || 
|-
| 11 ||  Jana Miles (Anglaterra) || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || - || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 7½ || 
|-
| 12 ||  || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || - || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 6½ || 38.50
|-
| 13 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 1 || 6½ || 33.25
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || - || 1 || 1 || 1 || 6 || 
|-
| 15 ||  || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || - || 1 || 1 || 4 || 
|-
| 16 ||  || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || ½ || 1½ || 
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || - || ½ || 
|}

{| class=wikitable
|+ Interzonal femení d'Alacant, 1979
|-
! !! Jugadora !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! 17 !! 18 !! Punts !! Desempat
|- bgcolor="#ccffcc"
| 1 ||  || - || ½ || 1 || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 107.75
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2 ||  || ½ || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 13½ || 104.50
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 || {{flagathlete|Nino Gurieli |Unió Soviètica}} || 0 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 12 || 
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4 ||  || 0 || 0 || 1 || - || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 11½ || 
|-
| 5 ||  || 0 || 1 || 1 || 1 || - || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || 1 || 11 || 
|-
| 6 ||  || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || - || 0 || 0 || 1 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 10½ || 
|-
| 7 ||  || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || - || 1 || 1 || ½ || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 10 || 
|-
| 8 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 9 || 
|-
| 9 ||  || 1 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || - || 1 || 1 || 0 || ½ || ½ || 0 || ½ || 1 || 1 || 8½ || 65.25
|-
| 10 ||  || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || 1 || ½ || 0 || 0 || - || ½ || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 1 || 8½ || 54.50
|-
| 11 ||  || ½ || 1 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || ½ || - || ½ || ½ || 0 || 1 || ½ || ½ || 1 || 8 || 64.75
|-
| 12 ||  || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || 1 || ½ || - || 1 || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || 8 || 58.25
|-
| 13 ||  || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || - || ½ || 1 || 0 || 1 || 0 || 6½ || 53.00
|-
| 14 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || - || 0 || 1 || 1 || 1 || 6½ || 40.00
|-
| 15 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || - || 0 || 1 || 1 || 6 || 
|-
| 16 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || ½ || 0 || ½ || 0 || 1 || 0 || 1 || - || 0 || ½ || 5 || 
|-
| 17 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || 1 || - || ½ || 2½ || 14.25
|-
| 18 ||  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || ½ || 1 || 0 || 0 || ½ || ½ || - || 2½ || 14.25
|}

 Torneig de Candidates 1980-81 
Les set classificades des dels dos Interzonals es trobaren amb l'excampiona Gaprindashvili, que fou inclosa al torneig

Aquestes vuit jugadores disputaren una sèrie de matxs eliminatoris. La semifinal Ioseliani-Gaprindashvili acabà 7-7; al final, Ioseliani va poder avançar a la final. Allà, hi va perdre contra Alexandria, qui va obtenir el dret de reptar la campiona regnant per segon cop (el primer havia estat el 1975).

 Matx pel campionat, 1981 
El matx pel campionat es va disputar a Borjomi i Tbilissi el 1981. Fou un matx dur i disputat en el qual es varen haver de disputar les 16 partides previstes i que va acabar en un empat 8-8, amb el qual la campiona Txiburdanidze retenia el títol.

{| class=wikitable style="text-align:center"
|+ Matx pel campionat del món femení de 1981
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! 13 !! 14 !! 15 !! 16 !! Total
|-
| align=left | 
| ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 0 ||style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 0 ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || 1 ||style="background:black; color:white"| 0 || 8'''
|-
| align=left | 
|style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 1 || 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 ||style="background:black; color:white"| 1 || ½ ||style="background:black; color:white"| ½ || ½ ||style="background:black; color:white"| 0 || 1 || 8
|}

Referències 

1981
Escacs
Competicions d'escacs a la Unió Soviètica
1981